Mészáros Ferenc (1794–1864) a nagyszombati líceum tanára
Mészáros Ferenc (1825–1878) miniszteri tanácsos
Mészáros Ferenc (1851–1909) a nyíregyházi evangélikus líceum tanára
Mészáros Ferenc (1862–?) bölcseleti doktor, református főgimnáziumi tanár
Mészáros Ferenc (1897–1972) népi orvos, természetgyógyász
Mészáros Ferenc (1919–1977) labdarúgó, a Nagyváradi AC egyszeres válogatott játékosa
Mészáros Ferenc (1950–2023) labdarúgó, a Vasas kapusa, 29-szeres válogatott
Mészáros Ferenc (1963)  labdarúgó, a Pécsi MSC csatára, 21-szeres válogatott
Mészáros Ferenc, a Magyar Honvédség Őr- és Biztosító Zászlóaljának parancsnoka, 2004-2005-ben
Mészáros Ferenc SZOT-díjas zenetanár